Il campo di induzione elettrica, anche detto spostamento elettrico
 Il fenomeno di induzione elettrostatica
 Il fenomeno di polarizzazione elettrica